Laibach è il nome tedesco della città di Lubiana, capitale della Slovenia. Il termine può riferirsi anche a:
 Laibach – gruppo musicale sloveno
 Laibach – album del 1985 del gruppo Laibach